Les Naufrageurs aux yeux vides est la vingt-quatrième histoire de la série Jean Valhardi de René Follet et André-Paul Duchâteau. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Jean Valhardi
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1982
Histoire publiée pour la première fois en 1983
Naufrage dans la fiction